

Sigle 
 Ground effect vehicle – veicolo che sfrutta l'effetto suolo, più comunemente indicato come ekranoplano 
 Guardie ecologiche volontarie

Matematica 

 Generalized Extreme Value distribution – Nome inglese della Distribuzione generalizzata dei valori estremi

Codici 
 GEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geva (Isole Salomone)

Fisica 
 GeV – simbolo del gigaelettronvolt